Campos de Carvalho (Uberaba, 1916. november 1. –) brazil író. Nem volt tagja irodalmi köröknek, művei iróniát, tabudöntögetést és szürreális témákat dolgoztak fel.

Jegyzetek

Források 
Életrajza

1916-ban született személyek
1998-ban elhunyt személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil költők, írók